Ordenación puede referirse a:
 el establecimiento de un orden
 Algoritmo de ordenamiento, procedimiento para establecer un orden
 ordenación, la ceremonia por la que se ordena sacerdote un clérigo.
 ordenación, la ceremonia por la que se "ordena caballero" un noble.
 ordenación del territorio, un concepto geográfico.